El término veneno, que menciona cualquier sustancia química dañina para los organismos, también puede referirse a:

Planta 

 Helleborus foetidus, especie de plantas conocida comúnmente como veneno, tóxico o hierba de ballesteros;

Cine 
 Veneno, una película británica de terror dirigida por Piers Haggard y estrenada en 1981;
 Veneno, una película estadounidense de terror dirigida por Jim Gillespie y estrenada en 2005;

Historieta 

 Venom, personaje de Marvel Cómics y antagonista en Spiderman, conocido como «Veneno» en algunas traducciones al español;

Música 
 Veneno, un grupo musical español compuesto por Kiko Veneno, Rafael Amador y Raimundo Amador y activo entre 1975 y 1978;
 «Veneno», canción popularizada por la banda argentina de rock La Renga;
«Dame veneno», canción popularizada por la banda española de rumba Los Chunguitos.

Televisión 
 La Veneno, apodo de la actriz española Cristina Ortiz Rodríguez;
 Veneno, serie de televisión española ambientada en la vida de Cristina Ortiz y estrenada en 2020.